Толпыгино — название нескольких населённых пунктов:
 Толпыгино — село в Приволжском районе Ивановской области.
 Толпыгино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.